Штеффі Граф була шестиразовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Citizen Cup, одиночний розряд
WTA Hamburg